Die NGC-Objekte von 4001 bis 4500



Nr. 4001 bis 4100

Nr. 4101 bis 4200

Nr. 4201 bis 4300

Nr. 4301 bis 4400

Nr. 4401 bis 4500

Legende 

 Liste Ngcobjekte 4001
Ngcobjekte 4001